Centre de Vida Independent, institució del Moviment de Vida Independent per a la integració de persones amb discapacitat
 Clinical and Vaccine Immunology, revista científica especialitzada en immunologia
 LabWindows/CVI (de l'acrònim en anglès C for Virtual Instrumentation), entorn integrat de desenvolupament de llenguatge C per a instrumentació virtual
 Accident vascular cerebral (del seu nom en anglès CerebroVascular Insult), malaltia cerebrovascular que produeix lesió en una zona del cervell
 Insuficiència venosa crònica (del seu nom en anglès Chronic Venous Insufficiency), dèficit de circulació venosa als membres inferiors
 CVI també és la forma en numeració romana de cent sis, nombre natural
 CVI també és l'acrònim de la sisena vèrtebra cervical, vèrtebra del coll
 Cvi també és l'abreviatura de la txvilevaïta, mineral de la classe dels sulfurs